Wittgendorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Wittgendorf (bij Zeitz), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt